Afula, een plaats in Israël
Al-Fulah (Soedan), een plaats in Soedan